Кубок Австрии по футболу 2021/2022 () — 87-й розыгрыш кубка Австрии по футболу. В 9-й раз в своей истории «Ред Булл Зальцбург» выиграл Кубок, обыграв в финале «Рид».

Первый раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 июля 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 июля 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 июля 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 июля 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 июля 2021

|}

1/16 финала 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 сентября 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 сентября 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 сентября 2021

|}

1/8 финала 

|colspan="3" style="background-color:#fcc" align=center|26 октября 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#fcc" align=center|27 октября 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#fcc" align=center|28 октября 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#fcc" align=center|2 ноября 2021

|}

1/4 финала 

|colspan="3" style="background-color:#fcc" align=center|4 февраля 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#fcc" align=center|5 февраля 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#fcc" align=center|6 февраля 2022

|}

1/2 финала 

|colspan="3" style="background-color:#fcc" align=center|2 марта 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#fcc" align=center|16 марта 2022

|}

Финал

Ссылки 
  
 Кубок Австрии на soccerway

2021/2022
Спорт в Австрии в 2021 году
Спорт в Австрии в 2022 году
Австрия